Bonuc bezeichnet:

 eine Aldeia im Suco Labarai, siehe Labarai
 ein Dorf im Suco Leolima/Hato-Udo, siehe Bonuc (Leolima)
 einen Ortsteil von Suai, siehe Suai